De finale van de Copa del Rey van het seizoen 2017/18 werd op zaterdag 21 april 2018 gespeeld in het Wanda Metropolitano in Madrid. Titelverdediger FC Barcelona won met 5–0 van Sevilla FC.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de tweede keer dat Sevilla en Barcelona elkaar troffen in de Spaanse bekerfinale. De eerste keer dateerde van het seizoen 2015/16. Barcelona won toen na verlengingen met 2–0. Eerder dat seizoen hadden beide clubs het ook al tegen elkaar opgenomen in de UEFA Super Cup. Ook toen trok Barcelona na verlengingen aan het langste eind. De Catalaanse club was ook recordhouder met 29 eindzeges. Het kon de trofee voor de vierde keer op rij winnen. Sevilla had de beker al vijf keer gewonnen.

Wedstrijd

Zie ook
 FC Barcelona in het seizoen 2017/18

2018
FC Barcelona
Sevilla FC
Bekervoetbal 2017/18
Sportevenement in Madrid